Morfología puede referirse a:
 La morfología, rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras.
 La morfología, rama de la biología que estudia la forma o estructura de los seres vivos.
 La morfología, disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma, y que se aplica en casi todas las ramas del diseño.

Además, puede hacer referencia a:
 La geomorfología, rama de la geografía física que estudia las formas de la superficie terrestre.
 La morfología matemática, una teoría y técnica para el análisis y tratamiento de las estructuras geométricas.

Enlaces externos